

Geografie 
Canada
 Trinity Bay (Canada), een van de grootste baaien van Newfoundland
 Trinity Bay (Bonavista Bay), een kleine zijarm van Newfoundland 

Elders
 Trinity Bay (Australië), een baai in de Australische staat Queensland 
 Trinity Bay (Texas), een baai in de Amerikaanse staat Texas

Overig 
 MV Trinity Bay, een Australisch vrachtschip

Zie ook 
 Trinity Bay North, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland